Según el Diccionario de la Lengua Española, cualidad de homogéneo, perteneciente o relativo a un mismo género, poseedor de iguales caracteres. También, dicho de una sustancia o de una mezcla de varias, de composición y estructura uniforme o mejor dicho de un conjunto, formado por elementos iguales.

El concepto de Homogeneidad aparece:

En química 
 Catálisis homogénea.
 Sistema homogéneo.

En matemáticas 
 Expresión de ciertos sistemas de ecuaciones, ordinarias o diferenciales cuando el término independiente es nulo.
 Función homogénea.
 Polinomio homogéneo.
 Espacio homogéneo, en grupos algebraicos.
 Coordenadas homogéneas, utilizadas en espacios proyectivos.

En industria 
 En industria, es la estandarización de las propiedades de un producto; objetivo que persigue la homogeneización.

En ciencias sociales 
 Investiga la correlación entre dos individuos o simplemente una mezcla que pasa a hacer algo figurado.
 En ciencias sociales, se refiere a la homogeneidad social.

En Ciencias de la Información Geográfica 
 Homogeneidad como aspecto fundamental en la definición y establecimiento de un servidor de datos espaciales.

Referencias

Enlaces externos